Васи́лий Ю́рьев:
 Юрьев, Василий Иванович — купец первой гильдии, депутат Великоустюжской провинции Лалского посада в комиссию o сочинении проекта Нового Уложения.
 Юрьев, Василий Ильич (1955—2000) — Герой России.
 Юрьев, Василий Михайлович (1881—1962) — советский гитарист.
 Юрьев, Василий Михайлович (?—1559) — боярин, посол.
 Юрьев, Василий Николаевич (1917—1975) — бригадир оленеводов, Герой Социалистического Труда.
 Юрьев, Василий Яковлевич (1879—1962) — селекционер-растениевод, дважды Герой Социалистического Труда. Примечания